Росс, Александр (1590—1654) — шотландский интеллектуал, писатель, полемист и переводчик.
 Росс, Александр (род. 1983) — российский иллюзионист, победитель шоу Ури Геллера «Феномен» в России, мистификатор, участник съёмок на экранном телевидении, ведущий тренингов по обучению фокусам.